Pasocepheus är ett släkte av kvalster. Pasocepheus ingår i familjen Carabodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Pasocepheus